Dasiphora – rodzaj krzewów z rodziny różowatych. Obejmuje od 4 do około 12 gatunków. Jeden gatunek rośnie w Ameryce Północnej (pięciornik krzewiasty D. fruticosa), a pozostałe w Azji. Tradycyjnie przez długi czas zaliczane tu rośliny włączane były do rodzaju pięciornik Potentilla, ale ze względu na różne pochodzenie, specyficzną formę wzrostu i budowę liści oraz pylników – wyodrębnione zostały jako odrębny rodzaj, czego zasadność potwierdziły badania molekularne. Gatunek pięciornik krzewiasty jest rozpowszechniony jako roślina ozdobna.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy osiągające do 100 cm, rzadko nawet do 160 cm wysokości. Korzeń palowy. Pędy liczne, podnoszące się lub wyprostowane, z krótkopędami, pozbawione cierni. Pędy owłosione są w pierwszym roku, później łysieją.
 Liście Skrętoległe, nieparzystopierzasto złożone z 5 listków, czasem pozornie dłoniaste (listki skupione u nasady najdalszego). U nasady liści trwałe, całobrzegie przylistki przyrastające do ogonka liściowego. Całobrzegie listki, których zwykle jest 5, rzadko 3, 7 lub 9 osiągają do 2,6 cm długości i mają kształt równowąski do eliptycznego. Blaszka liścia może być naga lub owłosiona.
 Kwiaty Wyrastają na bocznych pędach pojedynczo lub skupione po kilka, rzadko do 30. Przysadki podobne do liści. Kwiaty osiągają średnicę od 1,5 do 3 cm i wsparte są u nasady 5 działkami kieliszka. Jajowate działki kielicha, których także jest 5, są szeroko rozpostarte. Hypancjum (o szerokości do 2 mm i długości do 5 mm) jest owłosione. Płatki żółte, rzadziej białe, zwykle dłuższe od działek kielicha. Pręciki są liczne (20–25), krótsze od płatków. Zalążnia górna z licznymi (od 30 do 100), owłosionymi owocolistkami.
 Owoce Liczne, owłosione, jednonasienne niełupki odpadające pojedynczo, o długości od 1,4 do 2 mm.

Systematyka 
Rodzaj wyodrębniony w wyniku stwierdzenia w analizach morfologicznych i molekularnych odrębności zaliczanych tu roślin, tradycyjnie ujmowanych jako należące do rodzaju pięciornik (Potentilla).
 
Jeden z rodzajów podplemienia Fragariinae, do którego należą m.in. przywrotnik (Alchemilla), poziomka (Fragaria) i sybaldia (Sibbaldia). Grupa ta jest siostrzana dla rodzaju pięciornik (Potentilla), wraz z którym tworzy plemię Potentilleae z podrodziny Rosoideae w obrębie różowatych (Rosaceae). Rodzina ta z kolei jest kladem bazalnym w obrębie rzędu różowców (Rosales).

 Pozycja na drzewie filogenetycznym plemienia

 Wykaz gatunków
 Dasiphora arbuscula (D.Don) Soják
 Dasiphora dryadanthoides Juz.
 Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. – pięciornik krzewiasty
 Dasiphora galantha (Soják) Soják
 Dasiphora glabra (G.Lodd.) Soják
 Dasiphora glabrata (Willd. ex Schltdl.) Soják
 Dasiphora mandshurica (Maxim.) Juz.
 Dasiphora parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Juz.
 Dasiphora phyllocalyx Juz.
 Dasiphora spectabilis (Businský & Soják) Businský & Soják

Przypisy 

Różowate